Шатов Володимир Андрійович — генерал-лейтенант Збройних сил України, кавалер ордена Данила Галицького.
 Шатов Володимир Сергійович — начальник будівництва Туркестано-Сибірської залізниці.
 Шатов Михайло Григорович — військовий льотчик, Герой Радянського Союзу.
 Шатов Олег Олександрович — російський футболіст, півзахисник клубу «Зеніт» та національної збірної Росії.
 Пантелеймон (Шатов) — єпископ Орєхово-Зуєвський РПЦ.